Latisha Chan e Martina Hingis erano le detentrici del titolo, ma Hingis si è ritirata dal tennis professionistico alla fine del 2017. Chan ha giocato con Peng Shuai, ma le due sono state eliminate al primo turno da Irina-Camelia Begu e Mihaela Buzărnescu.

Gabriela Dabrowski e Xu Yifan hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Begu e Buzărnescu con il punteggio di 6–3, 7–5.

Teste di serie 

  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (primo turno)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale, ritirate)

 Latisha Chan /  Peng Shuai (primo turno)
 Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (campionesse)

Wildcard 

  Harriet Dart /  Katy Dunne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley International 2018